Triclinum är ett släkte av lavar. Triclinum ingår i familjen Ramalinaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Triclinum